Godawari – rzeka w Indiach
 Godawari – gaun wikas samiti w Nepalu, w dystrykcie Lalitpur
 Godawari – village development committee w Nepalu, w dystrykcie Kailali